YPN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Menier (Québec), (Canada)